Leven na de dood (begrip)
 Leven na de dood (Freek de Jonge), een lied van Freek de Jonge in samenwerking met Robert Jan Stips uit 1997
 Leven na de dood (Jebroer & Dr. Phunk), een lied van Jebroer en Dr. Phunk uit 2018